Himmel und Erde – piatto tedesco
 Himmel und Erde – film del 1982 diretto da Michael Pilz